Les Archimonocelidae sont une famille de vers plats.

Liste des genres 

Archimonocelidinae Meixner, 1938
Archimonocelis Meixner, 1938
Meidiama Marcus, 1946
Calviriinae Martens & Curini-Galletti, 1993
Asilomaria Karling, 1966
Calviria Martens & Curini-Galletti, 1993

Références 

Meixner, 1938 : Turbellaria (Strudelwuermer). I. Turbellaria (Strudelwuermer). 1: Allgemeiner Teil. Die Tierwelt der Nord und Ostsee 33 IVb pp. 1-146.
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 

 

Proseriata